Об'єкти NGC
Оріон (сузір'я)
Відбивні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1786